

Onomastica
Metella – forma femminile del nome proprio di persona Metello

Persone
Cornelia Metella (73 a.C.-dopo il 48 a.C.), romana
Cecilia Metella Balearica Maggiore (?-?), romana
Cecilia Metella Balearica Minore (?-89 a.C.), romana
Cecilia Metella Calva (?-?), romana
Cecilia Metella Celere (?-?), romana
Cecilia Metella Dalmatica (?-?), romana
Malia Metella (1982), nuotatrice francese
Metella Raboni (1961), costumista italiana

Altro
Metella trasporti, società italiana
Mausoleo di Cecilia Metella, sito archeologico di Roma

Pagine correlate
Metello
Metelli (disambigua)

Altri progetti